Konnertz steht für:

 Konnertz (Heiligenhaus), eine Ortschaft der Stadt Heiligenhaus

Konnertz ist der Familienname folgender Personen:

 Winfried Konnertz (* 1941), deutscher Kunstkritiker